Япония принимала участие в Первой мировой войне на стороне Антанты. Участие Японии в этой войне имело свою специфику, хотя и оказалось крайне выгодным для стран Антанты, особенно для России, которая тем самым обезопасила свой дальневосточный тыл.

В Японии армейское командование имело больший вес, чем флотское. На англо-германскую войну эти два вида вооружённых сил смотрели с прямо противоположных точек зрения. Японская армия была построена по прусскому образцу и обучена германскими офицерами, тогда как японский флот создавался с помощью Великобритании и обучался на английский манер. Всё это служило источником постоянных споров в японском руководстве. Средний японец же при этом вообще не понимал, зачем нужно воевать: в Японии никто не чувствовал никакой угрозы со стороны Германии. Поэтому японское правительство, поддерживая Антанту, старалось не давать общественности слишком много информации о войне. Британский офицер Малькольм Кеннеди, посетивший японскую глубинку, был поражён тем, что крестьяне, с которыми он беседовал, даже не подозревали, что их страна ведёт войну.

Предпосылки вступления Японии в войну 

Несмотря на заключение англо-японского союза, экспансия Японии в Азии вызывала серьёзные опасения у Великобритании. Британский министр иностранных дел сэр Эдуард Грей боялся, что в случае участия в войне Япония расширит свои владения сверх всяких пределов. Несмотря на все возражения Адмиралтейства, он пытался помешать вступлению Японии в войну. 1 августа 1914 года Грей сообщил своему японскому коллеге Като, что Великобритании потребуется помощь только в случае атаки дальневосточных колоний. Грей опасался не только японской экспансии, но и реакции Австралии, Новой Зеландии и Соединённых Штатов на такую экспансию.

Однако Первый лорд Адмиралтейства Уинстон Черчилль имел совсем другой взгляд на эти вещи. В связи с тем, что все британские дредноуты были сосредоточены в Европе, на Тихом океане были оставлены только старые корабли. Отстаивая правильность такого расположения сил, Черчилль в марте 1914 года во время выступления в палате общин заявил, что поражение главных сил британского флота в Европе сделает маленькую эскадру на Тихом океане беспомощной. Любая британская эскадра в этом районе неизбежно будет уступать главным силам флота европейских противников. Черчилль заявил, что
…два или три дредноута в австралийских водах будут бесполезны после поражения британского флота в отечественных водах.

Такая политика вела к росту зависимости Великобритании от союзников. Франция взяла на себя ответственность за Средиземное море, а Япония должна была сыграть главную роль в защите китайских морей. 11 августа 1914 года Черчилль, опасаясь, что Грей всё-таки выступит против участия Японии в войне или постарается ограничить такое участие, заявил ему:
Я думаю, что вы можете окончательно расхолодить их. Я не вижу середины между их участием и неучастием. Если они вступят в войну, мы должны приветствовать их как товарищей. Ваша последняя телеграмма в Японию почти враждебна. Я боюсь, что просто не понимаю хода ваших мыслей, и в этом аспекте не могу следовать вашим намерениям. Эта телеграмма заставляет меня трепетать. Мы все составляем единое целое, и я хотел бы оказывать всемерную поддержку вашей политике. Но я категорически возражаю против препятствий японцам. Вы легко можете нанести смертельный удар нашим отношениям, последствия которого будут ощущаться ещё слишком долго. Шторм вот-вот разразится.
Выступление Черчилля помогло изменить позицию Грея.

Японское правительство 15 августа 1914 года предъявило Германии ультиматум, требуя отзыва германских войск с Тихого океана. От немцев требовали вывести корабли из Циндао, взорвать укрепления порта и передать Японии Шаньдунский полуостров. Японцы также потребовали передачи им германских тихоокеанских колоний. Не получив ответа на ультиматум, Япония 23 августа 1914 года императорским манифестом объявила войну Германии:
Сим мы объявляем войну Германии и повелеваем нашим армии и флоту открыть военные действия против сей Империи, со всей мощью…
С возникновением настоящей войны в Европе, на бедственные последствия которой мы взираем с великим прискорбием, мы, со своей стороны, питали надежду сохранить мир на Дальнем Востоке, соблюдая строгий нейтралитет. Но Германия принимает в Цзяо-Чжоу спешные военные приготовления, а её вооружённые корабли, крейсирующие в водах Восточной Азии, угрожают нашей торговле и торговле нашей союзницы.

И вот с глубокой скорбью мы, невзирая на нашу преданность делу мира, были вынуждены объявить войну… Мы глубоко желаем, чтобы благодаря преданности, долгу и отваге наших верных подданных мир был в скором времени восстановлен и воссияла слава империи.
25 августа Японии объявила войну Австро-Венгрия.
Вступление Японии в войну на стороне Антанты позволило России перебросить сибирские корпуса на европейский театр военных действий. Кроме того, Япония постепенно превратилась в важный источник снабжения России сырьём и вооружением.

Кампания 1914 года 

Подготовка к операции против германской военно-морской базы Циндао началась ещё 16 августа, когда в Японии был издан приказ о мобилизации 18-й пехотной дивизии. С момента опубликования японского ультиматума японское население начало тайком покидать Циндао, и к 22 августа там не осталось ни одного японца.

В соответствии с соглашением между представителями Англии, Франции и Японии, японский флот отвечал за безопасность в зоне к северу от Шанхая. Поэтому к 26 августа было установлено следующее развёртывание японского флота:

1) 1-я японская эскадра — крейсерство в водном районе к северу от Шанхая для защиты морских путей;

2) 2-я эскадра — непосредственные действия против Циндао;

3) 3-я эскадра (из 7 крейсеров) — обеспечение района между Шанхаем и Гонконгом;

4) крейсеры «Ибуки» и «Тикума» в составе эскадры английского адмирала Джерама участвуют в поисках в Океании германских кораблей эскадры адмирала Шпее.

Операция против Циндао проводилась в основном японскими силами при символическом участии английского батальона. 2 сентября японские войска начали высадку на Шаньдунском полуострове на территории нейтрального Китая; 22 сентября из Вэйхайвэя прибыл английский отряд; 27 сентября началось наступление на передовые германские позиции у Циндао; 17 октября был взят важный пункт — гора «Принц Генрих», на ней был установлен наблюдательный пост и из Японии были затребованы осадные орудия. К 31 октября всё было готово к общей атаке и бомбардировке фортов. Бомбардировка началась 5 ноября, но первые три дня погода не позволяла флоту принять в ней участие. Предварительно затопив все корабли, немцы 7 ноября капитулировали. В ходе осады Циндао японцы впервые в истории применили морскую авиацию против наземных целей: базирующиеся на авиаматке «Вакамия» гидросамолёты бомбили цели на территории Циндао.

Пока 2-я эскадра Камимуры помогала захватить Циндао, корабли 1-й эскадры присоединились к британским и австралийским кораблям в поисках эскадры фон Шпее. Сразу после начала войны вице-адмирал Ямая послал линейный крейсер «Конго» к Мидуэю, чтобы контролировать коммуникации, проходящие через этот район. Броненосный крейсер «Идзумо», находившийся у берегов Мексики, получил приказ защищать союзное судоходство у берегов Америки. 26 августа адмирал Ямая направил броненосный крейсер «Ибуки» и лёгкий крейсер «Тикума» в Сингапур, чтобы усилить флот союзников в Юго-Восточной Азии. «Тикума» принял участие в поисках «Эмдена», которые велись в Голландской Ост-Индии и Бенгальском заливе. Адмирал Мацумура вместе с линкором «Сацума» и крейсерами «Яхаги» и «Хирадо» патрулировал на морских коммуникациях, ведущих в Австралию.

Неотложные задачи заставили «Ибуки» перейти из Сингапура в Веллингтон: он первым из японских кораблей принял участие в сопровождении транспортов с войсками АНЗАКа на Ближний Восток, прикрывая их от возможного нападения германского крейсера «Эмден». Японцы также обеспечивали перевозку французских войск из Индокитая.

В октябре 1914 года японская эскадра адмирала Сёдзиро, усиленная британскими кораблями, искала германские рейдеры в Индийском океане. 1 ноября 1914 года японцы согласились с просьбой англичан ввести патрулирование зоны к востоку от 90-го меридиана. Большая часть эскадры адмирала Сёдзиро и прибывшие из Циндао корабли до конца месяца охраняли указанный район. После прибытия в Гонолулу германского крейсера «Гейер», броненосец «Хидзэн» и крейсер «Асама» подошли к порту и находились там, пока 7 ноября «Гейер» не был интернирован американскими властями. Затем «Хидзэн» и «Асама» вместе с «Идзумо» приступили к прочёсыванию побережья Южной Америки в поисках германских кораблей.

Несмотря на формальный союз, между Японией с одной стороны и Австралией и Новой Зеландией с другой развернулась гонка за захват германских владений в Тихом Океане. 12 сентября Япония заявила о занятии Каролинских и Марианских островов, а 29 сентября — о захвате Маршалловых островов. 12 октября эскадра адмирала Ямаи появилась в гавани Трука на Каролинских островах, а эскадра Мацумуры 1 октября захватила принадлежавший Германии порт Рабаул на острове Новая Британия. 7 октября она прибыла на остров Яп (Каролинские острова), где встретила германскую канонерку «Планет», поспешно затопленную экипажем. Новозеландские войска успели высадиться на Самоа под самым носом у японцев.

К концу 1914 года японское и британское правительства с трудом урегулировали вопрос о захвате германских владений на Тихом океане. Чтобы избежать новых инцидентов, англичане согласились, что войска Британского содружества не будут действовать севернее экватора.

В августе 1914 года Россия обратилась к Японии с предложением выкупить у Японии русские винтовки, который достались ей в качестве трофеев войны 1904—1905 годов. Так как все трофейные русские винтовки были давно отправлены в утиль, Япония продала 35 тысяч винтовок и карабинов, которые были произведены на заводах Токио по заказу Мексики, и 23 миллиона патронов к ним. 21 октября 1914 года был подписан контракт на покупку еще 200 тысяч винтовок Арисаки образца 1897 года и 25 млн патронов (до конца 1914 года успела поступить почти половина, 80 790 винтовок).

Кампания 1915 года 
Поскольку война на европейском театре приняла затяжной характер, фактически Япония получила полную свободу действий на Дальнем Востоке и воспользовалась ею в полной мере. В январе 1915 года Япония передала президенту Китая Юань Шикаю документ, вошедший в историю как «Двадцать одно требование». Японо-китайские переговоры проходили с начала февраля до середины апреля 1915 года. Китай не смог оказать действенного сопротивления Японии, и «Двадцать одно требование» (за исключением пятой группы, вызвавшей открытое возмущение западных держав) было принято китайским правительством.

В феврале 1915 года, когда в Сингапуре вспыхнул мятеж индийских частей, десант японской морской пехоты, высаженный с крейсеров «Цусима» и «Отова», подавил его совместно с британскими, французскими и российскими войсками.

В этом же году японский флот оказал большую помощь силам Антанты в охоте за германским крейсером «Дрезден». Он также охранял принадлежащий американцам порт Манила, чтобы германские корабли не могли им воспользоваться. В течение всего года японские корабли, базирующиеся в Сингапуре, патрулировали Южно-Китайское море, море Сулу и побережье Голландской Ост-Индии.

В начале 1915 года подписан контракт на поставку Японией России 85 тысяч винтовок и 15 тысяч карабинов образца 1897 года, а также 22,6 млн различных патронов. Кроме того, японцы согласились продать русским дополнительно 10 млн остроконечных патронов нового образца. 25 мая 1915 года Япония известила о готовности поставить России 100 тысяч винтовок и 20 млн патронов в течение месяца. Эта партия оружия попала на фронт в августе 1915 года. В начале сентября 1915 года был заключен контракт на поставку еще 150 тысяч японских винтовок нового образца и 84 млн патронов. В конце 1915 года Россия закупила у японцев один миллион лопат и 200 тысяч ручных топоров для оснащения саперов на фронте.

Кампания 1916 года 
В 1916 году Япония продала России два броненосца (Пересвет и Полтава) и крейсер (Варяг), захваченные во время русско-японской войны.

В феврале 1916 года Великобритания снова запросила помощи у Японии. После гибели нескольких судов на минах, установленных германскими вспомогательными крейсерами, требовалось увеличить число кораблей, охотящихся за этими рейдерами. Японское правительство отправило в Сингапур флотилию эсминцев, чтобы охранять имеющий огромное значение Малаккский пролив. Для патрулирования в Индийском океане была выделена дивизия крейсеров. В нескольких случаях японские корабли выходили к острову Маврикий и к берегам Южной Африки. Наиболее сильные и современные лёгкие крейсера «Тикума» и «Хирадо» сопровождали войсковые конвои из Австралии и Новой Зеландии.

В декабре 1916 года Великобритания приобрела у Японии 6 торговых судов вместимостью 77500 GRT.

Кампания 1917 года 
В январе 1917 года Япония, используя напряжённое положение на фронтах в Европе, потребовала от Великобритании формальных обязательств по передаче ей прав на бывшие германские арендованные владения в Шаньдуне на мирной послевоенной конференции. В ответ на возражения англичан японцы заявили, что просят не больше русских, которым был обещан Константинополь. После долгих обсуждений, в середине февраля японское правительство получило от Великобритании, а затем от Франции и России соответствующие секретные обязательства. Эта договорённость Японии со странами Антанты не была известна Соединённым Штатам до самого начала мирной конференции в Версале.

В феврале 1917 года японцы согласились расширить своё участие в войне и распространить зону патрулирования своего флота до мыса Доброй Надежды. Японский флот также включился в защиту судоходства у восточных берегов Австралии и Новой Зеландии.

В мае 1917 года англичане попросили японцев доставить в Европу завербованных в Китае рабочих.

В середине 1917 года адмирал Джеллико предложил купить у Японии два линейных крейсера, но японское правительство наотрез отказалось продавать или передавать англичанам какие-либо корабли.

В 1917 году Япония за 5 месяцев построила для Франции 12 эсминцев типа «Каба»; японские моряки привели эти корабли на Средиземное море и передали французам.

2 ноября видный дипломат Исии Кикудзиро подписал с госсекретарём США Р.Лансингом «соглашение Лансинг-Исии», которое позволило американцам перевести часть кораблей в Атлантику на помощь англичанам. По секретному соглашению японские корабли патрулировали гавайские воды до конца войны.

В Телеграмме Циммермана Германия пригласила Мексику и Японию ко вступлению в Первую мировую войну на стороне Центральных держав. Япония, как и Мексика, отказалась от предложения, аргументировав это тем, что Япония не заинтересована в смене сторон и нападении на США.

11 марта первые японские корабли (лёгкий крейсер «Акаси», а также 10-я и 11-я флотилия эсминцев) отправились через Аден и Порт-Саид на европейский театр военных действий. Они прибыли на Мальту в самый плохой для союзников период. И хотя прибытие 1 крейсера и 8 эсминцев не могло переломить ситуацию на Средиземном море, тем не менее японцы получили важнейшую задачу — сопровождать войсковые транспорты, которые везли подкрепления во Францию. Японские корабли сопровождали транспорты из Египта прямо во Францию; на Мальту они заходили только если конвои формировались на этом острове. Так как подводные лодки на Средиземном море действовали всё активнее, японскими моряками были временно укомплектованы две британские канонерки и два эсминца; численность японской эскадры на Средиземном море достигла 17 кораблей. 21 августа контр-адмирал Джордж Э.Баллард, командовавший морскими силами на Мальте, сообщил в Адмиралтейство:
Французские стандарты эффективности ниже британских, однако итальянские стандарты ещё ниже. С японцами всё обстоит иначе. Эсминцы адмирала Сато содержатся в совершенно исправном состоянии и проводят в море столько же времени, сколько и наши корабли. Оно значительно больше, чем у французских и итальянских кораблей любых классов. Более того, японцы совершенно независимы в вопросах командования и снабжения, тогда как французы ничего не станут делать самостоятельно, если эту работу можно переложить на других. Эффективность японцев позволяет их кораблям проводить в море больше времени, чем любому другому британскому союзнику, что увеличивает эффект присутствия японских кораблей на Средиземном море.

Кампания 1918 года 
Во время немецкого весеннего наступления на Западном фронте британцам потребовалось перебросить большое количество войск с Ближнего Востока в Марсель. Японские корабли помогли в критические апрель и май переправить через Средиземное море более 100.000 британских солдат. По завершении кризиса японские корабли занялись обеспечением перевозки войск из Египта в Салоники, где союзники готовили осеннее наступление. До конца войны японская эскадра провела через Средиземное море 788 транспортов союзников и помогла перевезти более 700.000 солдат. Японская эскадра имела 34 столкновения с германскими и австро-венгерскими подводными лодками, в которых получили повреждения эсминцы «Мацу» и «Сакаки».

После перемирия Вторая Специальная Эскадра адмирала Сато присутствовала при сдаче Германского флота. В качестве трофеев Японии были переданы 7 подводных лодок. Последние японские корабли вернулись в Японию 2 июля 1919 года.

Примечания

Источники 
 «История Востока» в 6 томах. Том V «Восток в новейшее время (1914—1945)» — Москва, издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2006. ISBN 5-02-018500-0
 А.Больных «Морские битвы Первой мировой: На океанских просторах» — Москва, ООО «Издательство АСТ», 2000. ISBN 5-17-004429-1
 
 «Заморские театры Первой мировой войны» — ООО «Издательство АСТ», ООО «Транзиткнига», 2003 ISBN 5-17-018624-X

Первая мировая война по странам